Lucas Cranach de Oude (1472–1553)
 Lucas Cranach de Jongere (1515–1586)